Pterophthirus är ett släkte av insekter. Pterophthirus ingår i familjen gnagarlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnagarlöss
Pterophthirus